Петушо́к (уменьш.-ласк. от петух):

 Петушок (яйцо Фаберже) — ювелирное пасхальное яйцо фирмы Карла Фаберже.
 Петушок (река) — река в Ямпольском районе Сумской области Украины, правый приток Ивотки.
 Петушок Фацера — скульптура Бьёрна Векстрёма в Хельсинки.
 Петушок (разг.) — то же, что леденец.

Топоним

Чукотский автономный округ 
 Петушок — озеро, левобережье р. Вилюйка, координаты 66°55' с. ш. 178°52' в. д., код ГКГН 764212.
 Петушок — озеро, западнее оз. Лебедь, координаты 65°17' с. ш. 176°04' в. д., код ГКГН 765472.
 Петушок — река, левый приток р. Натарасгойгываам, координаты 63°08' с. ш. 171°20' в. д., код ГКГН 599267.
 Петушок — ручей, левый приток р. Петушок, координаты 63°09' с. ш. 171°16' в. д., код ГКГН 790883.
 Петушок — гора, северо-западнее г. Валун, координаты 66°43' с. ш. 179°47' з. д., код ГКГН 157747.

См. также 
 Петушок — золотой гребешок (мультфильм)
 Петушок и кошечка (мультфильм)
 Сиамский петушок — одно из названий бойцовой рыбки ().
 Золотой петушок (значения)
 Петушки (значения)